Luigi Anelli –  letterato, editore, archeologo storico, giornalista, poeta, musicista e drammaturgo italiano
Luigi Anelli – storico, politico e patriota italiano